Obhájkyní titulu soutěže dvouhry vozíčkářek na melbournském grandslamu byla holandská tenistka Aniek van Kootová, které se z důvodu zánětu šlach rozhodla nezúčastnit.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Němka Sabine Ellerbrocková, která ve finále udolala japonskou turnajovou dvojku Jui Kamidžiovou po třísetové bitvě 3–6, 6–4 a 6–2. Pro Ellerbrockovou to byla druhá grandslamová trofej a první z Australian Open.

Nasazení hráčů 
 ' Sabine Ellerbrocková (vítězka)
  Jui Kamidžiová (finále)

Pavouk

Hra

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry vozíčkářek  na Australian Open 2014

Australian Open 2014